Voßkuhle steht für:

 Voßkuhle (Wipperfürth), eine Hofschaft von Wipperfürth
 Voßkuhler Siepen, ein Zufluss der Hönnige (Wupper)
 Landschaftsschutzgebiet Voßkuhle

Voßkuhle ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Voßkuhle (* 1963), deutscher Rechtswissenschaftler, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes
Siehe auch:
Vossenkuhl
Vosskuhl
Voskuil